Dagen D eller D-Day kan avse:

 Dagen D – den första dagen i etableringen av ett brohuvud under de allierades invasion av Normandie den 6 juni 1944
 Dagen D (term) – en militär term som anger den dag ett slag eller en operation skall utföras
 D-dagen: Slaget om Normandie – en bok från 2009 av Antony Beevor
 Dagen D - Disembarkation or debarcation, är en benämning på att lämna ett skepp (ex. vid landstigning) eller ett flygplan, detta uttryck kan även användas för gods i samma process.

Film och TV
 D-Day the Sixth of June – en film från 1956, se Den sjätte juni
 D-Day Remembered – en dokumentär från 1994
 D-Day (sydkoreansk TV-serie) – en sydkoreansk TV-serie från 2015
 Ike: Countdown to D-Day – en amerikansk TV-film från 2004

Musik
 D-Day (musikalbum) – ett musikalbum av fråsn 2009 av Daniel Lindström

Spel
 D-Day (brädspel) – ett brädspel från Avalon Hill vars titel refererar till landstigningarna i Normandie
 D-Day (datorspel) – ett datorspel från Amiga
 D-Day (spel av Digital Reality) – ett spel utvecklat av Digital Reality utgivet av Monte Cristo
 Airborne Troops: Countdown to D-Day – ett spel av WideScreen Games utgivet av Mud Duck Productions
 Axis and Allies: D-Day – den femte versionen av strategispelet Axis & Allies
 Brothers in Arms: D-Day – ett taktiskt first-person shooter spel i Brothers in Arms-serien för PSP